Малаев — фамилия. Известные носители:

 Малаев, Алексей Владимирович (род. 1978) — российский убийца.
 Малаев, Ильяс Эфраимович (1936—2008) — советский и узбекский поэт, композитор, драматург.
 Малаев, Павел Яковлевич (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.